Ellington kan syfta på:

 Ellington, Cambridgeshire – en ort och civil parish i Huntingdonshire, i Cambridgeshire i England
 Ellington, Northumberland – en by i Northumberland England
 Ellington, Connecticut – en kommun (town) i Tolland County i delstaten Connecticut, USA